Laurenti ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Maria Laurenti (um 1700–1741), italienische Opernsängerin (Coralli genannt)
 Bartolomeo Laurenti (um 1644–1726), italienischer Violinist und Komponist
 Camillo Laurenti (1861–1938), italienischer Kurienkardinal
 Cesare Laurenti (1854–1936), venezianischer Maler
 Fabien Laurenti (* 1983), französischer Fußballspieler
 Fabrizio Laurenti (* 1956), italienischer Filmregisseur
 Girolamo Nicolò Laurenti (1678–1751), italienischer Violinist und Komponist
 Josephus Nicolaus Laurenti (1735–1805), österreichischer Arzt und Zoologe
 Mariano Laurenti (1929–2022), italienischer Filmregisseur
 Pietro Paolo Laurenti (1675–1719), italienischer Komponist
 Rocco Laurenti († 1709), italienischer Organist und Komponist
 Silvio Laurenti Rosa (1892–1965), italienischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Commissario Laurenti
 Laurenzi